Tom Holland (1943–) amerikai rendező, forgatókönyvíró, producer és színész.
 Tom Holland  (1968–) angol író
 Tom Holland  (1996–) angol színész és táncos.

 Hasonló
 Tom Hollander  (1967–) angol színész